Barón hace referencia a varios artículos:

Título nobiliario
Barón
Barón de Dauntsey, en Reino Unido
Barón Rothschild, en Reino Unido
Barón Ventry, en Irlanda

Música
Barón Rojo (banda)
Barón al rojo vivo, disco en directo
Barón en Aqualung, tercer disco en directo

Lugares
Barón de Viver, uno de los siete barrios que componen el distrito barcelonés de San Andrés.
Barón Gallero, vereda en la zona rural de la ciudad colombiana de Tunja.
Barón Germania, vereda en la zona rural de la ciudad colombiana de Tunja.
Barón (comuna), antigua comuna chilena

Personas
Barón de Colins, fundador del Socialismo racional
Barón de Warsage, militar español
Barón de Río Branco, diplomático e historiador brasilero
Baron d'Holbach (Paul Henri Thiry d'Holbach), figura prominente en la Ilustración francesa
Barón von Lind, ilustrador
Francisco Barón, escultor madrileño del siglo XX.

Ficción
Barón Mordo, supervillano de los cómics publicados por Marvel Comics
Barón Strucker, supervillano
Barón Zemo, personaje de Marvel Comics

Empresas
Barón de Algar y Cía., S. L., bodega antigua existente en Jerez de la Frontera para la crianza y exportación del jerez
Barón de Ley, empresa española de viñedos y vino

Además
Barón de Münchhausen, personaje de literatura
Barón Samedi, loa en el vudú.